Jüdischer Friedhof Česká Lípa steht für:

 Alter Jüdischer Friedhof (Česká Lípa)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Česká Lípa)